«Already Dead» — песня американского рэпера Juice WRLD. Она была выпущена посмертно на лейблах Grade A и Interscope Records 12 ноября 2021 года. Песня была написана самим Juice WRLD, а также продюсерами Ником Мирой и DT. Она является лид-синглом с четвёртого студийного альбома Fighting Demons.

История 
1 марта 2018 года Juice WRLD написал в Twitter: «я был мёртв много лет» (). Сообщение впервые упоминало песню. Три года спустя, 26 октября 2021 года, Lil Bibby написал, что песня выйдет 12 ноября 2021 года.

Описание 
Juice WRLD поёт о преодолении проблем психического здоровья под фортепианную мелодию. Песня была спродюсирована Ником Мирой, продюсером, которые часто работал с рэпером.

Чарты

Примечания 

Синглы 2021 года
Песни 2021 года
Песни Juice WRLD
Песни, опубликованные посмертно
Песни, написанные Ником Мира